Ynetnews ist eine englischsprachige Nachrichten- und Content-Website in Israel, die von Jedi’ot Acharonot, Israels meistgelesener Zeitung, und dem hebräischen Nachrichten-Portal Ynet betrieben wird. Die Jedi’ot-Gruppe besitzt auch Anteile an dem israelischen Fernsehsender Channel 2 der Kabelfernsehgesellschaft HOT, lokalen Wochenzeitungen, Magazinen und anderen Unternehmen aus dem Nichtmedia-Bereich.

Überblick

Ynetnews wurde 2005 in Tel Aviv gegründet, um Reportagen und „real-time breaking news“ aus Israel und dem Nahen Osten zu liefern. Der Gründungsherausgeber von Ynetnews, Alan Abbey, ging im Sommer 2005, und Ynetnews wird seither von Jon Feder geführt, dem verantwortlichen Herausgeber von Ynet.
Das Ynetnews-Team leistet 24/7-Berichterstattung, die auf Artikeln und Berichten von Ynet und Jedi’ot Acharonot und anderen Publikationen des Mutterunternehmens basieren.
Ynetnews stellt auch Originalmaterial und Hintergrundberichte, Kommentare und Analysen der öffentlichen Meinung in Israel sowie Features aus Israel, dem Mittleren Osten und der jüdischen Welt in Eigenproduktion her.

Kritik
Ynetnews hat eine säkulare Ausrichtung, von den Ultra-Orthodoxen (Haredim) wird kritisiert, dass die Zeitung allzu oft übermäßig kritisch über die Ultra-Orthodoxen berichtet.

Weblinks 
 Israel News Ynetnews – englischsprachige Version 

Medien (Israel)
Englischsprachiges Medium
Onlinemagazin